Gubernija di Tomsk – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Tomsk – oblast' della Russia
 Tomskij rajon – rajon dell'Oblast' di Tomsk, in Russia